Meridional
Meridional (álbum)
Meridional Esporte Clube
Agência Meridional de Notícias
Banco Meridional, extinto banco brasileiro

Desambiguação